

Sigle 
 Partia e Unitetit Kombėtar – partito politico albanese
 Patriotic Union of Kurdistan – partito politico iracheno
 Personal unblocking key – codice di otto cifre che permette di sbloccare la SIM card nel caso si sia inserito per tre volte consecutive il codice PIN errato
 Pop-Up Killer – software che blocca i popup

Codici 
 PUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pukarua (Polinesia Francese)
 puk – codice ISO 639-3 della lingua pu ko

Altri progetti

Pagine correlate 
 Puc 
 Puch 
 Puck